Борис Комраков:
 Комраков, Борис Борисович (род. 1970) — доцент кафедры высшей математики ФПМИ БГУ, кандидат физико-математических наук, преподаватель, обладатель нагрудного знака «Отличник образования».
 Комраков, Борис Петрович (род. 1948) — российский математик, специалист по теории групп Ли и теории однородных пространств.